Sigillo di Salomone - secondo la tradizione dell'antico testamento, l'anello con il sigillo di Dio consegnato dall'arcangelo Michele a Salomone
Sigillo di Salomone - polygonatum odoratum, pianta erbacea